Осычки — название населённых пунктов на Украине:

 Осычки — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Осычки — село в Ольшанском районе Кировоградской области.
 Осычки — село в Савранском районе Одесской области.

См. также 

 Осички